Typ 97 (auch Type 97) steht für:

 Tatra 97, ein PKW-Modell des Herstellers Tatra
 ZBD97, ein chinesischer Schützenpanzer von Norinco (1990er Jahre)
 Type 97 (Typ 95 (Sturmgewehr)), ein chinesisches Sturmgewehr im Bullpup-Design

Japanische Waffen
 Typ 97 Mehrzweckflugboot (Kawanishi H6K), ein japanisches Flugzeug
 Typ 97 Jäger (Nakajima Ki-27), ein Jagdflugzeug der Kaiserlich Japanischen Heeresluftstreitkräfte
 Typ 97 Automatische Kanone, eine Panzerbüchse
 Typ 97, Bezeichnung für Abwurfmunition der Japanischen Marine im Zweiten Weltkrieg
 Typ 97 Chi-Ha, ein mittlerer japanischer Panzer des Zweiten Weltkrieges
 Typ 97 Shinhōtō Chi-Ha, ein leichter japanischer Panzer des Zweiten Weltkrieges
 Typ 97 Te-Ke, ein leichter japanischer Panzer des Zweiten Weltkrieges
 Typ 97 Handgranate
 Typ 97 Scharfschützengewehr
 Typ 97 Leichtes Maschinengewehr
 Typ 97 81-mm-Infanterie-Mörser
 Typ 97 90-mm-Infanterie-Mörser
 Typ 97 150-mm-Infanterie-Mörser
 Typ 97 Torpedo japanischer Bauart mit ∅ 45 cm Durchmesser

Abkürzung